Сен-Кирк () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж. Входит в состав кантона Савердён. Округ коммуны — Памье.

Код INSEE коммуны — 09275.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 357 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 215 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 165 были экономически активными, 50 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 165 активных работали 148 человек (80 мужчин и 68 женщин), безработных было 17 (5 мужчин и 12 женщин). Среди 50 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арьеж